Hayo (Mandrehe)
 Hayo (Pulau-Pulau Batu)

Hayo of Hajo is ook een Friese en Groningse voornaam. Dragers van deze naam waren o.a.:
 Hayo Harlda, overleden in 1441, hoofdeling der Oostfriezen te Jever
 Hayo, overleden in 1481, semi-legendarische laatste hoofdeling van Varel

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing